GUC steht für:
 German University in Cairo, eine deutsche Hochschule in Ägypten
 Grand-Union-Kanal (englisch: Grand Union Canal), ein Kanalsystem in England, zwischen London und Birmingham
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon
 Gunnison–Crested Butte Regional Airport (IATA-Code), Regionalflughafen in Gunnison (Colorado), Gunnison County, Colorado

guc steht für:
 Wayuunaiki (ISO-639-3-Code), die Sprache der Wayuu in Kolumbien und Venezuela

Abkürzung